Krno může označovat:

 příjmení
 Andrej Krno (1827–1911), slovenský evangelický kněz
 Dalibor Miloš Krno (1901–1983), publicista, vysokoškolský pedagog
 Ivan Krno (1891–1961), československý diplomat
 Ľubomír Krno (* 1952), slovenský publicista, novinář a redaktor
 Miloš Krno (1922–2007), slovenský spisovatel, překladatel a publicista
 Svetozár Krno (* 1955), slovenský vysokoškolský pedagog, politolog a spisovatel
 Viera Krnová (1925–2010), slovenská překladatelka
 Vladimír Krno (1874–1955) – slovenský politik, starosta Bratislavy a senátor

další významy
 Krno (Brno) – recesistická brněnská iniciativa (viz Žít Brno)

Rozcestníky - příjmení